Erzurum (district)
 Erzurum (provincie)
 Erzurum (stad)